Стрелков () — село в Стрыйской городской общине Стрыйского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1301 человек. Занимает площадь 18,672 км². Почтовый индекс — 82460. Телефонный код — 3245.

Ссылки 
 Стрелков на сайте Верховной рады Украины